Клімена:

 Клімена — персонаж давньогрецької міфології
 Клімена — метелик Esperarge climene монотипного роду з родини Сатирів